Naarn steht für:

 Naarn im Machlande, eine Marktgemeinde in Oberösterreich
 Naarn (Fluss), linker Nebenfluss der Donau im Mühlviertel, Oberösterreich